Liet-Lavlut is de Scandinavische naam van twee songfestivals waarbij in minderheidstalen wordt gezongen:

 een songfestival voor Scandinavië, dat in 2007 voor het eerst is gehouden;
 een Europees songfestival, zie: Liet Ynternasjonaal.

Externe link
Programma van de Scandinavische Liet-Lavlut 2007

Muziekfestival
Scandinavië